Refraktärphase steht für:

 Refraktärphase (Sexualität), sich an einen Orgasmus anschließende Zeitspanne, in der die sexuelle Erregung abklingt
 Refraktärzeit, Zeit nach einer Depolarisation einer Nervenzelle, in der keine weitere Depolarisation folgen kann